Дитерсбург () — община в Германии, в Республике Бавария.

Община расположена в правительственном округе Нижняя Бавария в районе Ротталь-Инн. Население составляет 3124 человека (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 55,06 км². Официальный код  —  09 2 77 114.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Баварии